

Toponyme
 Arraziguet, ancienne commune des Pyrénées-Atlantiques, aujourd'hui intégrée à Arzacq-Arraziguet ;
 Arzacq-Arraziguet, commune française des Pyrénées-Atlantiques.

Homonymie de toponyme